Die Inter-Provincial Trophy 2020 (aus Sponsoringgründen auch Test Triangle Inter-Provincial Trophy 2020) war die achte Saison des nationalen Twenty20 Cricket-Wettbewerbes in Irland die vom 20. August bis zum 8. September 2020 ausgetragen wurde. Es war die vierte Austragung des Wettbewerbes, die vom Weltverband International Cricket Council Twenty20-Status verliehen bekommen hat.

Format 
Jede Mannschaft spielte gegen jede andere jeweils zweimal. Für einen Sieg gab es 4 Punkte, für ein No Result oder Unentschieden 2 Punkte. Einen Bonuspunkt gab es, wenn die Run Rate 1,25-mal so groß ist wie die des Gegners.

Resultate 
Tabelle

Spiele

Auf Grund einer potentiellen Kontakt einiger Spieler mit Covid-19 positiven Personen.

Auf Grund eines zu nassen Aussenfelds.

Weblinks 
 Wettbewerb auf Cricinfo

Einzelnachweise 

Inter-Provincial Trophy